Il singolare del torneo di tennis Tokyo Indoor 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale John Fitzgerald 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (semifinali)
 Boris Becker (campione)
 Andrés Gómez (quarti di finale)
 Darren Cahill (primo turno)

 Jay Berger (primo turno)
 John Fitzgerald (finale)
 Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Dan Goldie (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1988